Symbiont (укр. Симбіонт) — другий студійний альбом українського метал-гурту Mysterya. Записаний у 2013 році.

Список композицій 
«Живи Всерьёз»
«Луна»
«Мечта»
«Незнайомець»
«It's Real»
«За Всех»
«Цена Свободы»
«Гимн»
«Симбіонт»
«Этот Мир»
«Колискова»
«Творение»

Учасники запису 
 Ірина Василенко — спів і лірика,
 Іван Бояркин — гітара, 
 Олексій Златояр — бас-гітара, 
 Катерина Губанова — клавішні, 
 Едуард Саркіц — ударні.

Примітки

Посилання 
 Сторінка альбому на сайті гурту
 

Альбоми симфонічного металу
Альбоми українських виконавців